Foote ist der Familienname folgender Personen:

 Abram W. Foote (1862–1941), US-amerikanischer Politiker und Vizegouverneur von Vermont
 Adam Foote (* 1971), kanadischer Eishockeyspieler
 Alexander Foote (1905–1957), britisch/sowjetischer Doppelagent im Zweiten Weltkrieg
 Andrew Hull Foote (1806–1863), US-amerikanischer Admiral
 Arthur Foote (1853–1937), US-amerikanischer Komponist
 Callan Foote (* 1998), US-amerikanisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Charles A. Foote (1785–1828), US-amerikanischer Politiker
 Ellsworth Foote (1898–1977), US-amerikanischer Politiker
 Erastus Foote (1777–1856), US-amerikanischer Anwalt und Politiker
 Eunice Newton Foote (1819–1888), US-amerikanische Forscherin und Erfinderin
 George Foote (1886–1956), US-amerikanischer Pianist und Musikpädagoge
 George William Foote (1850–1915), englischer Schriftsteller und Vertreter des Säkularismus
 Harry Ward Foote (1875–1942), US-amerikanischer Chemiker und Hochschullehrer
 Henry S. Foote (1804–1880), US-amerikanischer Politiker
 Horton Foote (1916–2009), US-amerikanischer Dramatiker und Drehbuchautor
 Ian Foote (1933–1995), schottischer Fußballschiedsrichter
 Larry Foote (* 1980), US-amerikanischer Footballspieler

 Michael J. Foote (* 1963), US-amerikanischer Paläontologe
 Nolan Foote (* 2000), US-amerikanisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Peter Foote (1924–2009), britischer Skandinawist
 Ralph A. Foote (1923–2003), US-amerikanischer Politiker und Vizegouverneur von Vermont
 Richard Foote (* 1950), kanadischer Mathematiker
 Robert Bruce Foote (1834–1912), britischer Geologe und Archäologe
 Samuel Foote (1720–1777), englischer Schauspieler
 Shelby Foote (1916–2005), US-amerikanischer Schriftsteller
 Wallace T. Foote junior (1864–1910), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:

 Foote-Inseln, Inselgruppe vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika

Siehe auch:

 Foot